Брендон Стоун (, имя при рождении Бесарион  Шпетишвили; род. 18 мая 1980, Тбилиси, Грузинская ССР) — музыкальный продюсер, певец, и композитор. Автор песен для немецких, грузинских, азербайджанских, украинских и российских артистов. Музыкальный саунд-продюсер международного песенного конкурса «Новая волна» с 2005 по 2010 год.

Биография 
Брендон Стоун родился 18 мая 1980 года в Тбилиси, Грузия. В 1995 году он и его семья переехали в Германию. В 2001 году Брендон окончил Берлинскую консерваторию, получив диплом с отличием, как джазовый пианист.

В 2000 году подписывает свой первый контракт с немецким лейблом Mabuse Records. После этого Брендон записал свой новый альбом в США, в Нэшвилле, над которым работал с продюсерами Harry Hinde и Joel A. Katz. В конце этого же года Брендон записал 3 песни в студии East iris Nashville.

В 2005 году Брендон выпустил первый альбом в России — «Случайный взгляд». В этом же году занял 4 место на крупнейшем российском конкурсе в Латвии «Новая волна». С 2005 по 2010 год являлся музыкальным саунд-продюсером «Новой волны». Брендон написал более 700 песен для российских и украинских звезд, таких как Emin, Любовь Успенская, Ани Лорак, Тина Кароль, Сати Казанова, Лада Дэнс и другие. Неоднократно выступал на концертах Михаила Задорнова с песнями на разных языках.

В 2012 году Брендон стал композитором песни Донни Монтелла «Love Is Blind», которая была представлена на Евровидение-2012 от Литвы. Песня заняла на конкурсе 14 место и стала большим хитом в Прибалтике. Песня была записана на русском, английском, литовском и грузинском языках. В 2013 году работал с Борисом Ковалем на конкурсе Евровидение-2013. В 2014 году написал саундтрек к американскому фильму «Враг внутри» с участием Эрика Робертса. В 2015 году выпустил дуэт с битбоксером Вахтангом. Песня «Она» была продана более 200 000 раз на iTunes. В 2017 году выпустил песню «Бьётся сердце», которая была продана более 100.000 раз на iTunes.

В 2017 году Брендон Стоун стал участником проекта «Голос» в России. Брендон вышел в полуфинал с испанской песней "Historia de un amor, " а также «Мамины глаза» и «Тбилиси» на грузинском языке.

С 2018 по 2020 годы был номинирован на получение премии «Виктория» в категориях «Городской романс» и «Композитор года».

Дискография

Альбомы

Песни

Композитор 
 Тина Кароль — «Намалюю тобі», «Подруга», «Время как вода»;
 Анна Семенович — «Пела»;
 Лада Дэнс — «Люби меня до слёз»;
 Ирина Дубцова — «Игра Теней»;
 Вадим Казаченко — «Прости меня»;
 Ани Лорак — «Не дели любовь»;
 Егор Сесарев — «С тобой»;
 Emin — «Ты же не знаешь»;
 Донни Монтелл — «Love Is Blind» (Евровидение-2012, );
 Любовь Успенская — «А мы любили»;
 Сати Казанова — «Дура»;
 Нина Шацкая — «Забыть»;
 Этери Бериашвили — «Грузия моя»;
  — «Случайное Счастье»;
 Kosta — «Love Is Gone» («Песни» на ТНТ);
 Ладислав Бубнар — «Sará»;
 Согдиана — «Лови»;
 Диана Анкудинова — «Голосом твоим».

Видео

Награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Брендона Стоуна
 Крупный Бесик

Певцы и певицы, известные под псевдонимами